Пётр Секретёв:
 Секретёв, Пётр Тимофеевич (1782—1832) — полковник, герой наполеоеновских войн.
 Секретёв, Пётр Иванович (1877—1935) — генерал-майор Русской Императорской армии, участник Белого движения. Первый командир 1-й Учебной автомобильной роты, пионер механизации русской армии.